Middletown Road (straat) - straat in New York
 Middletown Road (Pelham Line) - metrostation aan bovenstaande straat